Břidličný vrch je označení pro několik kopců:

 Břidličný vrch – nově užívané pojmenování kopce Šišák, Cvikovská pahorkatina
 Břidličný vrch (499 m) – kopec u Dolního Prysku, okraj Lužických hor
 Břidličný vrch (946 m) – součást Žulovské pahorkatiny, okres Jeseník